Los términos La jaula de oro o Jaula de oro pueden referirse:

Cine y televisión 
 La jaula de oro (1931), película estadounidense por Frank Capra;
 La jaula de oro (1987), película mexicana dirigida por Sergio Véjar;
 La jaula de oro (2013), película mexicana dirigida por Diego Quemada-Díez;
 La jaula de oro (1997), telenovela mexicana;

Música 
 a Jaula de oro (1983), álbum de Los Tigres del Norte;
 a La jaula de oro (1983), canción de Los Tigres del Norte;
 a La jaula de oro (2011), versión de Juanes;
 a La jaula de oro  (álbum) Foyone (2014)